Ermita de Sant Francesc d'Olot, situada al volcà del Montsacopa del municipi d'Olot (la Garrotxa)
 Ermita de Sant Francesc (la Fatarella), edifici del municipi de la Fatarella 
 Ermita de Sant Francesc (Sant Climent de Llobregat), capella particular de la Masia de Can Colomer de les Valls actualment gairebé enderrocada 
 Ermita de Sant Francesc o Església de Sant Francesc de Torreblanca, temple catòlic 
 Ermita de Sant Francesc de la Font (Castelló de la Plana)
 Sant Francesc de Santpedor, ermita del  al municipi de Santpedor (Bages) 
 Ermita de Sant Francesc Xavier (Soneixa), ermita a la comarca de l'Alt Palància